Peter and the Wolf — англоязычное название, связанное с произведением Сергея Прокофьева «Петя и Волк»: 
 Peter and the Wolf (альбом, 1966) — альбом американского джазового органиста Джимми Смита
 Peter and the Wolf (альбом, 1988) —  пародийный альбом, сыгранный на синтезаторах и аккордеоне (Wendy Carlos & "Weirid Al" Yankovic)
 Peter and the Wolf (альбом, 1990) — альбом американского фолк-певца Дэйва ван Ронка
 Peter and the Wolf (группа) — американский фолк-проект, созданный Редом Хантером

См. также 
 The Rock Peter and the Wolf — рок-аранжировка произведения, записанная британскими музыкантами в 1975 году
 David Bowie Narrates Prokofiev’s Peter and the Wolf — запись произведения, в котором роль чтеца исполнил Дэвид Боуи
 Wolf Tracks and Peter and the Wolf — альбом французского композитора Жана-Паскаля Бентюса